

Пембрук 
 Пембрук — город в Великобритании.
 Пембрук — замок в одноименном городе Великобритании.
 Пембрук — один из девяти округов Бермуд.
 Граф Пембрук — старинный английский графский титул, существующий до настоящего времени. 
 Пембрук, Екатерина Семёновна (урождённая Воронцова; 1783—1856) — фрейлина, дочь графа С. Р. Воронцова, сестра графа М. С. Воронцова, супруга графа Пембрук Джорджа Герберта.

Пемброк 
 Пемброк — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер).
 Пемброк — город в округе Ренфру провинции Онтарио (Канада)

См. также 
 Пембрукшир
 Пембрук-Док
 Пемброк-Пайнс